12-й чемпионат Мира среди девушек (до 19 лет) проходил с 22 — 31 июля 2017 года в двух итальянских городах Удине и Чивидале-дель-Фриули.

Квалификация 

 * — в связи с дисквалификацией Бразильской федерации баскетбола ФИБА приняло решение отстранить сборную Бразилии, занявшую 3-е место на чемпионате Америки, от участия в мировом первенстве.

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров команды составляют сетку плей-оффа с 1/8 финала и разыгрывают медали чемпионата.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Сетка плей-оффа

1/8 финала

Матчи за 9 — 16-е места

Матчи за 13 — 16-е места

Матчи за 9 — 12-е места

1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Полуфинал

Классификационные матчи

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матчи за 11-е место

Матчи за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Мария Вадеева
  Раиса Мусина
  Кеннеди Картер
  Тай Харрис
  Летисия Эмихери

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14. 
 15. 
 16.

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 20 лет) 2017
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 18 лет) 2017
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 16 лет) 2017

Примечания

Ссылки 
 

2017
2017 год в баскетболе
Июль 2017 года
Чемпионаты мира в Италии
Международные соревнования по баскетболу в Италии
Чемпионаты мира в 2017 году
Спортивные соревнования во Фриули — Венеция-Джулии